Барбару — имя собственное.

 Барбару, Шарль Жан Мари (1767—1794) — французский революционер.
  — сорт винограда.